Ву́лиця Менделє́єва — назва вулиці у деяких містах колишнього СРСР. Названа на честь російського вченого-хіміка Д. І. Менделєєва.

Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Кропивницькому.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Костянтинівці.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Краматорську.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Лисичанську.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Сєвєродонецьку.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Ужгороді.

Колишні назви:
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Володимир.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Іова Почаївського у місті Дубно.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Героїв Попасної у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Вадима Пузирьова у місті Кам'янське.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Незалежності у місті Кодима.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Яблунева у місті Козятин.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Олега Ольжича у місті Коростень.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Кременчук.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Євгена Гладишевського у місті Львів.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Надії Горлицької у місті Луцьк.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Світанкова у місті Павлоград.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Наукова у місті Первомайський.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Сердечної у місті Рівне.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Сергія Корольова у місті Рожище.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Щастя у смт. Романів.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Івана Пулюя у смт. Рудне.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Промислова у місті Свалява.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Ботанічна у місті Сторожинець.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Марії Примаченко у місті Тальне.
 Вулиця Менделєєва — колишня назва вулиці Святителя-хірурга Луки у місті Черкаси.

Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Вічуга.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Владивосток
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Владикавказ.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Владимир.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Воронеж.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Ішимбай.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Йошкар-Ола.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Кіров.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Коломна.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Магнітогорськ.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Махачкала.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Менделеєвськ
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Можга.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Невинномиськ.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Нижньокамськ.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Новосибірськ
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Новомосковськ.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Саранськ.
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Таганрог
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Тольятті
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Уфа
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Чебоксари
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Ярославль

Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Гомель
 Вулиця Менделєєва — вулиця в місті Мінськ

Вулиці, названі на честь людей